Menten ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Martin Menten (* 1957), deutscher Astronom, Direktor am  Max-Planck-Institut für Radioastronomie
 Maud Menten (1879–1960), kanadische Medizinerin
 Milan Menten (* 1996), belgischer Radrennfahrer
 Pieter Menten (1899–1987), niederländischer Kaufmann, Kunstsammler und Kriegsverbrecher
 Rosine Elisabeth Menten (1663–1701), auch „Madame Rudolfine“, morganatische Ehefrau Herzog Rudolf Augusts von Braunschweig-Wolfenbüttel, siehe Rosine Elisabeth Menthe